True Grit может означать:
 True Grit (Настоящее мужество (роман)) — роман Чарльза Портиса 1968 года.
 True Grit (Настоящее мужество (фильм)) — фильм Генри Хэтэуэя 1969 года.
 True Grit (Железная хватка) — фильм братьев Коэнов 2010 года.